Город Магадан — муниципальное образование со статусом городского округа в Магаданской области России.

Соответствует административно-территориальной единице город областного значения с подчинёнными двумя населёнными пунктами.

Административный центр — город Магадан.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 489-ОЗ «О муниципальном образовании „Город Магадан“».

Население 

Урбанизация
Городской округ включает только городские населённые пункты, в связи с чем городское население составляет 100 %.

Демография

Населённые пункты 
<noinclude>
В состав городского округа входят три городских населённых пункта: собственно город и два посёлка городского типа (рабочих посёлка):

С юга к пгт Сокол примыкает международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В. С. Высоцкого.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления города Магадана составляют:
Магаданская городская Дума — представительный орган городского округа, 
глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэрия города Магадана — исполнительно-распорядительный орган (местная администрация) городского округа,
Контрольная палата — контрольно-счётный орган муниципального образования.

С 2015 года мэром города Магадана (главой муниципального образования «Город Магадан») является Гришан Юрий Фёдорович.

В рамках мэрии г. Магадана с 2015 года без статуса юридического лица утверждён территориальный орган — объединённая территориальная администрация посёлка Сокол и посёлка Уптар. Ранее с 2002 до 2015 гг. работали две отдельные территориальные администрации в Соколе и Уптаре. Деятельность объединённой территориальной администрации курирует один из заместителей мэра г. Магадана. По состоянию на 2021 год им является заммэра Троицкий Вениамин Юрьевич.

Примечания 

Городской округ город Магадан